Osoby noszące nazwisko Paczkowski:

 Alfred Paczkowski (1909–1986) – lekarz, cichociemny
 Andrzej Paczkowski (ur. 1938) – historyk 
 Celestyn Paczkowski (ur. 1962) – franciszkanin
 Dariusz Paczkowski (ur. 1971) – grafficiarz, performer i animator życia kulturalnego
 Jan Paczkowski (1852–1928) – przemysłowiec 
 Janusz Paczkowski – generał
 Jerzy Paczkowski (1909–1945) – poeta, satyryk
 Józef Paczkowski (1861–1933) – historyk, archiwista
 Paweł Paczkowski (ur. 1993) – piłkarz ręczny
 Rafał Paczkowski (ur. 1962) – realizator dźwięku
 Szymon Paczkowski (ur. 1962) – polski muzykolog
 Romuald Paczkowski (1878–1940) – prawnik 
 Zbigniew Paczkowski (ur. 1933) – polityk